Lužac (Vukovar), gradska četvrt grada Vukovara, Hrvatska
Lužac (Berane, Crna Gora), selo u Crnoj Gori
Lužac, pritoka Rječine